Letzter Wille steht für:

 Testament, Regelung für den Erbfall
 Letzter Wille (Fernsehserie), österreichische Fernsehserie

Filme:
 Tatort: Sein letzter Wille, deutscher Fernsehfilm von Hartmut Griesmayr (1988) 
 Rosanna’s letzter Wille, US-amerikanisch-italienischer Film von Paul Weiland (1996)
 Polizeiruf 110: Mein letzter Wille, deutscher Fernsehfilm von Ulrich Stark (2004)